Norbertkirchen oder Norbertkapellen sind die dem Patrozinium des Ordensgründers (Prämonstratenser) und Erzbischofs Norbert von Xanten unterstellten folgenden Kirchengebäude:

Deutschland:

 Arnsberg: St. Norbertus (Arnsberg)
 Berlin, Stadtteil Schöneberg: St. Norbert (Berlin)
 Calbe (Saale): St.-Norberti-Kirche und St.-Elisabeth-Stift (Calbe)
 Duisburg: St. Norbert (Duisburg)
 Düsseldorf, Stadtteil Garath: St. Norbert (Düsseldorf)
 Enkenbach-Alsenborn: St. Norbert (Enkenbach)
 Friedland (Niedersachsen): St. Norbert (Friedland)
 Goslar: Hauskapelle St. Norbert im St.-Jakobus-Haus
 Grasleben: St. Norbert (Grasleben)
 Halle (Saale): St. Norbert (Halle)
 Havelberg: St.-Norbert-Kapelle
 Höchberg: St. Norbert (Höchberg)
 Ilberstedt: St. Norbert (Ilberstedt)
 Köln, Stadtteil Dellbrück: St. Norbert (Dellbrück)
 Lünen: St. Norbert (Lünen)
 Magdeburg: St. Norbert (Magdeburg)
 Merseburg: St. Norbert (Merseburg)
 Monschau: Norbertuskapelle (Monschau)
 Oschersleben, Stadtteil Schermcke: St. Norbert (Schermcke)
 Raguhn-Jeßnitz, Stadtteil Jeßnitz: St. Norbert (Jeßnitz) (profaniert)
 Steiningloh: Kapelle zum Heiligen Norbert von Xanten
 Waldbrunn: Pfarrkirche St. Norbertus (Waldbrunn)
 Werl: St. Norbert (Werl) 
Polen:
 St. Corpus Christi und St. Norbert (Opole)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)